Чопан сын Будая () — кумыкский правитель, шавхал Тарковский (1572-1589), сын Будай-шамхала I, влиятельнейший правитель Северо-Восточного Кавказа.

Правление 
Территория Чопан-шамхала на севере простиралась за Тереком и граничила с Астраханским ханством. На западе эта территория включала часть Чечни до Кабарды. На юге, владения Чопан-шамхала простирались «до самой почти Шемахи», согласно И. Герберу.

Современники величали его «Мухтешем шамхал», что означает «Великолепный», Якоб Рейнеггс писал: «весь Кавказ имел к нему почтение и имя его поныне в честь его песнях прославляется». Политику, которую проводил Чопан шамхал в Дагестане, можно считать протурецкой. На стороне османов, он участвовал в походе на Астрахань, на союзную с Россией Кабарду, против кызылбашей Ирана.

Чопан-шамхал способствовал вхождению Дагестана в состав Великой Османской империи, согласно договору с турками, ему поручалось защищать Шемаху от Ирана и обеспечивать войска крымских татар провиантом, в случае прохождения их через Дагестан. Как пишет о нём известный дагестанский этнограф XIX века Д. Шихалиев:

«Чобан-шамхал умер в Буйнаке в 1574 году, его сыновья разделили между собой всё государство, Эльдар избрал своим местопребыванием Буйнак и Тарки, Магомед (Буммат)-Казанищи, Андия Кафыр Кумук, Гирей- Гели, и управляли своими уделами независимо друг от друга, но общий правитель их Шамхал, избирался поочередно из этих четырёх домов...».

В 1578 году Чопан-шамхал и брат его Тунай-Джалав участвовали с союзной Турцией в военном походе в Закавказье против иранской экспансии на Ширван и Шемаху. Об участии кумыков (Шамхальцев) в этих сражениях турецкий летописец Ибрагим Печеви скупо сообщает следующее: 

«В Шемаху прибыло 15 тысяч воинов-лучников, отряженных дагестанским шамхалом. Таким образом, исламское войско обрело весьма внушительную силу и мощь».

Другой летописец, Ибрахим Рахимизаде, также сообщает: «В счастливом правом фланге армии находился правитель Дагестана - шавхал-хан».
В поощрение за успехи в этой операции султан Мурад III передал Чопан-шамхалу в управление санджаки Шабран и Дербент, а Тучелаву — Ахты и Ихир. Также был заключён дипломатический брак между Осман-пашой Оздемир-оглу и дочерью Тучелава Рабиёй Михридиль Шерфи-ханым.

Примечания

См. также 

 Шаухальство
 Тарковское шамхальство

Тарковские шамхалы